Regierung Hansen steht für folgende Regierungen Dänemarks:
 Regierung Hansen I (1955 bis 1957)
 Regierung Hansen II (1957 bis 1960)